Wolnow (in wissenschaftlicher Transkription Volnov) ist der Familienname folgender Personen:
 Gennadi Georgijewitsch Wolnow (1939–2008), sowjetischer Basketballspieler
 Iwan Jegorowitsch Wolnow (1885–1931), russisch-sowjetischer Schriftsteller